

Codici 
 A87 – codice ECO della difesa olandese, apertura degli scacchi

Strade 
 A87 – autostrada francese A11 Angers Mûrs-Erigné – La Roche-sur-Yon